Ершов, Владимир Аркадьевич:
 Ершов, Владимир Аркадьевич  (1859—1922) — русский революционер.
 Ершов, Владимир Аркадьевич — российский строитель, «Почетный строитель России» (2011).